Вислан Сильмурзаевич Далхаев (18 апреля 1988 года, Борагангечув, Хасавюртовский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР ) — российский профессиональный боксёр, чемпион и призёр чемпионатов России.

Биография 
Чеченец. В 2009 году стал чемпионом России, в следующие два сезона дважды становился бронзовым призёром чемпионатов страны. В 2014 году перешёл в профессиональный бокс. Живёт и тренируется в Монреале (Канада). По состоянию на декабрь 2021 года провёл 13 боёв, из них выиграл 12 (из которых 3 — техническим нокаутом).

Любительская карьера 
 Чемпионат России по боксу 2009 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2010 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2011 года — ;

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Чечни
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Чемпионы России по боксу